Reckless (1935), een film uit 1935
 Reckless (1984), een film uit 1984
 Reckless (1995), een film uit 1995
 Reckless (2007), een film uit 2007
 Reckless (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2014 
 Reckless (album), een muziekalbum uit 1984 van de Canadese zanger Bryan Adams
 Rechless (Special D), een muziekalbum uit 2003 van de Duitse dj Special D
 Reckless (boekenreeks), een boekenserie van de Duitse schrijfster Cornelia Funke